Округ Меди́на или Медайна () располагается в штате Огайо, США. Официально образован 18-го февраля 1812 года как сателлит округа Портидж. 14-го января 1818 года Медина стала полностью самостоятельной.

Этимология 
Своё название округ получил от одноимённого города в Саудовской Аравии, считающегося родиной пророка Мухаммеда, основателя ислама.

История 
Изначально Медина была частью территорий Канады, однако в 1763 году она была передана Соединённому Королевству Великобритании в составе Квебека. После Парижского мира 1783 года часть провинции была передана под контроль США. Земли, ставшие частью Северо-западной территории и Западного резервного района Коннектикута были выкуплены Коннектикутской компанией в 1795 году.

18-го февраля 1812 года Генеральной ассамблеей штата Огайо был создан округ Медина. Сразу эта территориальная единица самостоятельности не обрела, и в административных и судебных целях временно стала сателлитом округа Портидж. Почти 6 лет спустя, 14-го января 1818 года Медина приобрела всю полноту власти на своей территории. 26-го декабря 1822 года и 3-го марта 1840 года из территорий округа были образованы Лорейн и Саммит.

В 1852 году на территории Медины была основана колония Шварценауских братьев, секты, возникшей в 1708 году в Шварценау, Германия.

Вплоть до начала Гражданской войны в США в 1861 году на территории округа действовала часть так называемой «Подземной железной дороги,» подпольная система убежищ, используемых чернокожими рабами и активистами аболиционистского движения для переброски первых в Канаду.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 095,623 км2, из которых 1 091,323 км2 суша и 4,299 км2 — это водоемы.

По данным SRTM, минимальная высота округа — 194 метра, в то время как максимальная — 409 метров.

Соседние округа 
Медина граничит с 5-ю округами:

 Кайахога (на северо-востоке)
 Саммит (на востоке)
 Уэйн (на юге)
 Ашленд (на юго-западе)
 Лорейн (на северо-западе)

Демография 
По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 151 095 жителей в составе 54 542 домашних хозяйств и 42 215 семей. Плотность населения составляет 138,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 56 793 жилых строений, при плотности застройки около 52,00-х строений на км2. Расовый состав населения: белые — 97,26 %, афроамериканцы — 0,88 %, коренные американцы (индейцы) — 0,15 %, азиаты — 0,64 %, гавайцы — 0,02 %, представители других рас — 0,25 %, представители двух или более рас — 0,80 %. Испаноязычные составляли 0,93 % населения независимо от расы.

В составе 37,70 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 66,50 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 7,80 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 22,60 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 18,90 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 6,90 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,74 человека, и средний размер семьи 3,15 человека.

Возрастной состав округа: 27,50 % моложе 18 лет, 7,00 % от 18 до 24, 30,60 % от 25 до 44, 24,40 % от 45 до 64 и 24,40 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 37 лет. На каждые 100 женщин приходится 97,10 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 94,90 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 55 811 USD, на семью — 62 489 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 44 600 USD против 27 513 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 24 251 USD. Около 3,50 % семей и 4,60 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 5,90 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 4,80 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Населённые пункты

Города 

 Медина (окружной центр)
 Брунсвик (крупнейший город)
 Уодсворт
 Риттмэн

Деревни 

 Чиппева Лейк
 Крестон
 Глория Гленс Парк
 Лоди
 Севилья
 Спенсер
 Вестфилд Сентер

Тауншипы 

 Брунсвик Хиллс
 Чатем
 Грейнджер
 Гуилфорд
 Гаррисвилл
 Хинкли
 Гомер
 Лафайет
 Личфилд
 Ливерпуль
 Медина
 Монтвилл
 Шарон
 Спенсер
 Уодсворт
 Вестфилд
 Йорк

Статистически обособленные местности 

 Вэлли-Сити

Невключённые территории 

 Аббевилль
 Бибтаун
 Беннеттс Корнерс
 Брайарвуд-Бич
 Чатем
 Коддингвилл
 Кроуфорд Корнерс
 Эрхарт
 Френдсвилл
 Грейнджер
 Хинкли
 Хомервилл
 Лестер
 Личфилд
 Маллет-Крик
 Пауни
 Ремсен Корнерс
 Ривер Стикс
 Шарон Сентер
 Веймут
 Вестерн Стар
 Виндфолл

Инфраструктура

Автодороги 

  I-71
  I-76
  I-271

Аэродромы 
Округ обслуживается муниципальным аэропортом Медины (код ФАА — 1G5), использующимся преимущественно  авиацией общего назначения. По состоянию на сентябрь 2021 года в нём базируются 46 ВС, 44 из которых — винтовые самолёты, 2 — вертолёты.

Достопримечательности

Фестиваль голубых кончиков в Уодсворте 
Каждый год в третью неделю июня Уодсворт зажигается огнями. Городок, ранее известный своими коробками «Ohio Blue Tip Matches» начинает одноимённый фестиваль с зажигания шестиметровой спички с голубой головкой. На протяжении всего празднования она остаётся зажжённой, а торжественные парады и широкие гуляния превращают город в многокилометровый парк развлечений.

Севильская гаражная распродажа 
Каждую пятницу и субботу после Дня отца, горожане Севильи открывают свои гаражи и выставляют во дворах всё от антиквариата до выпечки. Продавцы из других поселений тоже арендуют места в пределах деревни, чтобы приобщиться к одной из самых больших в мире гаражных распродаж.

Известные персоналии 

 Мартин и Анна Бейтс, самая высокая семейная пара из известных, включённая в Книгу рекордов Гиннеса
 Джоби Хьюз, одна из авторов серии книг «Лориенская сага»
 Марк Хантер, вокалист Кливлендской грув-метал группы «Chimaira»
 Пит Радемахер, олимпийский чемпион и золотой медалист Мельбурнских летних Олимпийских игр
 Амос Рут, первопроходец в промышленном производстве ульев

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства округа Медина
 Официальный сайт департамента шерифа округа Медина
Национальная ассоциация округов США

Округа Огайо